Глер:
 Глер, Жан-Батист (; 1798—1879) — французский католический священник и востоковед.
 Глер () — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Глер () — коммуна во Франции, в департаменте Ду.